Немецкие подводные лодки
 U-35 (1914)
 U-35 (1936)
 U-35 (S185)